A State of Trance 2017 — четырнадцатый сборник всемирно известного нидерландского диджея и продюсера Армина Ван Бюрена. Сборник A State of Trance 2017, как предыдущие сборники серии A State of Trance, представляет собой компиляцию, как из популярных, на период релиза сборника, а также не вышедших, композиций диджеев, прозвучавших в эфире радиошоу «a state of trance». Сборник традиционно делится на две части: CD 1 (On The Beach) — треки в стиле progressive trance — более мелодичные и ритмичные и CD 2 (On The Club) — треки преимущественно в стиле uplifting trance — более динамичные и танцевальные. Релиз сборника состоялся 21 апреля 2017 года.

Список композиций

CD 1 
 Alpha 9 — The Night Is Ours
 Joonas Hahmo X K-System — Yámana
 Alexandre Bergheau — Summer’s Gone (Yoel Lewis Remix)
 Fatum — Draco
 Rodg — Right Away
 Yoel Lewis — Tuviana
 Omnia & DRYM — Enigma
 Eskai & SNR — Swipe
 Ørjan Nilsen Feat. Rykka — The Hardest Part
 Gareth Emery & Standerwick Feat. Haliene — Saving Light
 Denis Kenzo Feat. Sveta B. — Just To Hear
 MaRLo & First State — Falling Down
 Ashley Wallbridge — Naughts & Crosses
 Bobina — Lazy World 2017
 Protoculture — The Descent
 Tom Fall — Kaamos
 Super8 & Tab — Cosmo
 Radion6 — World Of Tomorrow
 Armin Van Buuren — The Train

CD 2 
 Armin Van Buuren — This Is A Test
 Andrew Rayel & Emma Hewitt — My Reflection
 Kyau & Albert — Trace
 Eximinds & Whiteout — Lacrimosa
 Jurgen Vries — The Theme (Radion6 Remix)
 Alexander Popov — Eyes To Heaven
 Davey Asprey — Fallout
 Gaia — Saint Vitus
 Armin Van Buuren — I Live For That Energy (ASOT 800 Anthem)
 Armin Van Buuren & Garibay Feat. Olaf Blackwood — I  Need You (Standerwick Remix)
 Heaven’s Cry — Voices
 Armin Van Buuren Pres. Rising Star Feat. Betsie Larkin — Again (Alex M.O.R.P.H. Remix)
 Bobby Neon & Nick Arbor Feat. Lokka Vox — What You Said (MaRLo Remix)
 Robert Nickson — Heliopause
 Ultimate & Moonsouls Feat. Marjan — No One Else
 Shinovi — Indian Summer
 DRYM — Wraith
 Scott Bond & Charlie Walker Vs. Trouser Enthusiasts — Sweet Release
 Allen Watts — Arizona

Источники 

Армин ван Бюрен
Музыкальные сборники
Альбомы 2017 года
Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы в стиле транс
A State of Trance